Pojem T/templář může znamenat:

 Řád templářů – příslušníka rytířského řádu
 Templář (kniha) – knihu švédského spisovatele Jana Guillou, která je druhým dílem Křižácké trilogie

Podobné názvy 
 Templ (rozcestník)

Externí odkazy